

Codici 
 aox – codice ISO 639-3 della lingua atorada

Chimica 
 AOX – acronimo per antiossidanti
 AOX – Absorbable organic halides, alogeni organici assorbibili, misurano la quantità di iodio, bromo e cloro nelle acque di scarico